Джо́н Ге́нри Ке́руан (; 9 февраля 1878, Данлавин, Уиклоу, Ирландия — 9 января 1959, Лондон, Англия), более известный как Джек Керуан — ирландский футболист и футбольный тренер.

Биография 
Джон Генри Керуан родился 9 февраля 1878 года в деревне Данлэвин графства Уиклоу, расположенного примерно в сорока восьми километрах к юго-западу от столицы Ирландии Дублина. Свою спортивную карьеру Джон начинал в гэльском футболе, считавшемся национальным видом спорта в Ирландии. Джон выступал за команду Дублина и в 1894 году с ней выиграл Всеирландский чемпионат.

В 1898 году Джон поменял свой вид спорта, окончательно занявшись обычным футболом. Первой командой Керуана стал небольшой английский клуб «Киркдейл», но затем Джон перешёл в клуб «Саутпорт Централ», выступавший в Ланкаширской лиге. В июле 1898 года Керуан был замечен скаутами клубов «Эвертона» и «Блэкберн Роверс», но Джон предпочел перейти в ливерпульский «Эвертон». Дебютировал Джон в чемпионате за команду в сентябре 1898 году против команды «Престон Норт Энд». В первом сезоне молодой 20-летний полузащитник сыграл за «Эвертон» в чемпионате 25 матчей и забил 5 мячей, а в кубке Англии два матча. Проведя всего один сезон в «Эвертоне», Джон в 1899 году перебрался в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», чьим тренером в том году стал бывший игрок «Эвертона» и «Тоттенхэма» Джон Кэмерон. В составе лондонского клуба Керуан провёл шесть великолепных сезонов.

В сентябре 1910 года Джон переехал в Нидерланды, где стал первым в истории официальным тренером амстердамского «Аякса». В первом сезоне под руководством Керуана команда добилась серьёзного результата. «Аяксу» удалось пробиться в первый футбольный класс Нидерландов. Но за пять лет Джон так и не добился больших успехов с клубом и после начала Первой мировой войны вернулся обратно в Лондон. Позднее Джек работал в дублинском «Богемиансе», а также в течение одного сезон руководил итальянским «Ливорно».

Достижения

В качестве игрока 
 «Тоттенхэм Хотспур»
 Обладатель Кубка Англии: 1901
 Чемпион Южной Футбольной лиги: 1899/00
 Чемпион Западной Футбольной лиги: 1903/04
 Обладатель Кубка Шерифа Лондона: 1902
 Итого: 4 трофея

 «Челси»
 Вице-чемпион Второго дивизиона: 1906/07

 Сборная Ирландии
 Чемпион Домашнего чемпионата Великобритании: 1903
 Итого: 1 трофей

В качестве тренера 

 «Аякс»
 Чемпион Второго класса Нидерландов: 1910/11
 Итого: 1 трофей

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Nifootball.blogspot.com

Футболисты Ирландии
Игроки ФК «Саутпорт»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Клайд»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки сборной Ирландии по футболу (1882—1950)
Футбольные тренеры Ирландии
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам
Тренеры ФК «Ливорно»
Игроки в гэльский футбол